Haku bezeichnet
 Ort in Neuseeland
 Haku (Neuseeland)

 Orte in Nepal
 Haku (Bagmati)
 Haku (Karnali)

Vulkan in Japan 

 Haku-san

Haku ist Name von 

 Shinkun Haku (白 真勲, * 1958), japanischer Politiker

Haku ist das Pseudonym von
 Tonga Fifita (* 1959), tongaischer Wrestler